FK Panevėžys ist ein litauischer Fußballverein aus Panevėžys. Seit 2019 spielt die Mannschaft in der erstklassigen A lyga. Der Verein wurde nach vier Jahren seit seiner Gründung Meister in der 1 Lyga (2018).

Geschichte 
Der Verein wurde 2015 unter dem Namen FK Panevėžys gegründet. Der Verein spielte ab 2015 gleich in der 1 Lyga und wurde dort 2018 Meister.

Erfolge 
 Litauischer Pokal
 Sieger: 2020
 Cupfinalist: 2021
 Pirma lyga (D2): 
 Meister 1 Lyga: 2018 

 Litauischer Supercup
 Sieger: 2021

Platzierungen (seit 2015)

Die erste Mannschaft 
Seit 2023

Stand: 11. Januar 2023

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Trainer 
  Virginijus Liubšys (2015–2017 zu Beginn der Saison)
  Mantas Savėnas (2017) zeitweiliger Trainer.
  Albertas Klimavičius – 2017 (Die zweite Hälfte).
  Aleksandr Kurtijan – (Januar 2018 – 2020.)
  Valdas Urbonas (bis 11. Dezember 2021− 11. September 2022)
  Gino Lettieri (bis 22. September 2022)

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 alyga.lt (FK Panevėžys)
 Globalsportsarchive

Einzelnachweise 

Panevėžys
FK Panevėžys